Sandstone steht für:

 Operation Sandstone, die dritte Serie US-amerikanischer Kernwaffentests
 Sandstone Estates, ein großer Landwirtschaftsbetrieb in Südafrika 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandstone (Michigan)
 Sandstone (Minnesota)
 Sandstone (West Virginia)

in Australien:

 Sandstone (Western Australia)
 Sandstone Shire, das zugehörige lokale Verwaltungsgebiet

Siehe auch
 Sandstone Creek
 Sandstone Township